Rothfels ist seit 1840 der Familienname des Kasseler Zweigs der Bankiersfamilie Rothschild (Familie). Bekannte Namensträger waren

 Hans Rothfels, deutscher Historiker
 Max Rothfels, Rechtsanwalt und Notar
Siehe auch:
Rothenfels
Rotfelser